Без видимых причин (фильм, 1971) (1971 год, Франция — Италия).
 Без видимых причин (фильм, 1982) (1982 год, СССР).